

Sigle 
 Televisione senza frontiere – direttiva dell'Unione europea
 TSF – stazione radio portoghese
 Trasformata Serie di Fourier – rappresentazione di una funzione periodica
 Tele Sistemi Ferroviari S.p.A.- azienda italiana che opera nel campo dell'Information Technology, nata nel 1997 dalla Divisione Informatica delle Ferrovie dello Stato

Codici 
 TSF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Treviso-Sant'Angelo (Italia)
 tsf – codice ISO 639-3 della lingua tamang sudoccidentale

Religione 
 T.S.F. – Suore Terziarie Francescane di Bressanone